Hellqvist ist der Name folgender Personen:

 Carl Gustaf Hellqvist (1851–1890), schwedischer Maler
 Ernst Hellqvist, schwedischer Leichtathlet
 Per-Anders Hellqvist (1932–2000), schwedischer Autor und Journalist 
 Sofia Kristina Hellqvist (* 1984), schwedische Adlige

Siehe auch:
 Hellquist